Celtic pode referir-se a:

 Celtic Football Club – clube de futebol escocês;
 Celtic Park – estádio de futebol escocês;
 Boston Celtics – clube de basquetebol estadunidense;
 Celtic Frost – banda suíça.

Desambiguações de esportes